Выборка — река в России, течёт по территории Новоржевского и Островского районов Псковской области. Устье реки находится на высоте 74 м над уровнем моря в 22 км по правому берегу реки Мильи. Длина реки — 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000112102000028427.

Примечания 

Бассейн Мильи (притока Сороти)
Реки Новоржевского района
Реки Островского района Псковской области